Евге́ний Леони́дович Тимо́хин:
 Тимохин, Евгений Леонидович (1938—2006) — начальник Главного разведывательного управления, генерал-полковник.
 Тимохин, Евгений Леонидович (1941—2016) — советский и российский художник.